Charles De Coster, een Belgisch schrijver
Dirk Coster (schrijver), een Nederlands schrijver
Dirk Coster (natuurkundige), een Nederlands natuurkundige
Gust De Coster, een Vlaams radio- en televisiepresentator
Hendrick Coster, een Nederlands kunstschilder
Herman Coster, een Nederlands advocaat
Johanna Coster, een Nederlands tekenaar en vormgever
Kalle Coster, een Nederlands zeiler
Laurens Janszoon Coster, een Nederlands drukker
Nicolas Coster, een Amerikaans televisieacteur
Salomon Coster, een Nederlands uurwerkmaker
Samuel Coster, een Nederlands dichter
Saskia De Coster, een Vlaams schrijver
Sven Coster, een Nederlands zeiler
Anne Vallayer-Coster, een Frans kunstschilder

Zie ook
Koster (doorverwijspagina)